Balata peut désigner :
 Balata, un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie ;
 Balata, un quartier de Fort-de-France en Martinique ;
 Balata, un village rattaché à Matoury en Guyane française ;
 Balata, un village palestinien situé à 11 kilomètre à l'est de Naplouse ;
 balata ou balatá, un arbre tropical recherché pour son bois et son latex.

Voir aussi 
 Jardin de Balata, un jardin botanique de Martinique